Serra di Sopra ima više značenja:
 Serra di Sopra, Bologna
 Serra di Sopra, Rimini